W Polsce
 Kamienny Most – przysiółek wsi Kamienna w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Wola Krzysztoporska
 Kamienny Most – część wsi Szczepanowice w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Gorzkowice
 Kamienny Most –  część wsi Ostrowite w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nowomiejskim, w gminie Biskupiec
 Kamienny Most – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Chociwel
 Kamienny Most – gromada

 Kamienny Most – jezioro na Pojezierzu Ińskim, położone w woj. zachodniopomorskim, w powiecie stargardzkim, w gminie Chociwel
 Kamienny Most – dawny zaścianek położony w miejscu leżącym obecnie na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim w sielsowiecie Jeziory

 Inne
 Kamienny Most – najstarszy zachowany most w Skopje